Рейс 302 может иметь следующие значения:
 Рейс 302 AeroUnion
 Рейс 302 Ethiopian Airlines
 Рейс 302 Аэрофлота
 16 февраля 1966 года (близ Печоры)
 16 октября 1978 года (близ Псху)